Алексєєв Микола Васильович — український графік
 Алєксєєв Микола Васильович — український військовик
 Алексєєв Микола Олександрович — російський революціонер
  — російський активіст
 Алексєєв Микола Олександрович — радянський український та російський письменник